Jaume Ferrer es el nombre de varias personas:

 Jaume Ferrer (siglo XV), navegante mallorquín;
 Jaume Ferrer Bassa (1285-1348), pintor y miniaturista de la Corona de Aragón;
 Jaume Ferrer de Blanes (1445-1523), político y cosmógrafo español;
 Jaume Ferrer Graupera (1963), empresario español y directivo del FC Barcelona;
 Jaume Ferrer Ribas (1969), político de la isla de Formentera (España).
 Jaume Ferrer Hernández, farmacéutico, químico y oceanográfico español.